Liberty City – città fittizia utilizzata in diversi capitoli della serie di videogiochi Grand Theft Auto
 Liberty City – quartiere residenziale della città statunitense di Miami 
 Liberty City – census-designated place statunitense situato nella contea di Gregg dello Stato del Texas